Nerine, a Stonehenge együttes középlemezének címadó dala
Nerine, a magyar Stonehenge együttes első középlemeze
Nerine, az amarilliszfélék egyik nemzetsége